55854 Stoppani – asteroide
Antonio Stoppani – geologo, paleontologo e patriota
Giannino Stoppani – protagonista de Il giornalino di Gian Burrasca
Giovanni Francesco Stoppani – cardinale
Mario Stoppani – aviatore

Pagine correlate
Luigi Stoppani